SB 6 steht für:

 Akaflieg Braunschweig SB 6, ein Segelflugzeug
 LVCI 91–100, eine österreichische Dampflokomotivreihe